Ел Тизате има више значења:

 Ел Тизате (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тизате (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тизате (Аматитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тизате (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тизате (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тизате (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тизате (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тизате (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тизате (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тизате (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тизате (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тизате (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тизате (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику